Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 11 au .

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Sania Mirza.

Faits marquants 
 Absente du tournoi depuis 2002, Serena Williams fait son retour dans l'épreuve cette année.
 La Tchèque Petra Kvitová déclare forfait pour cause de fatigue.
 Au premier tour, la qualifiée Chinoise Zhu Lin bénéficie d'une erreur d'arbitrage lors de son match contre l'Italienne Francesca Schiavone. Son amortie avait rebondi dans sa partie de terrain avant de passer au-dessus du filet, ce que l'arbitre n'a pas vu. La joueuse refuse de reconnaître cette faute et égalise à une manche partout.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2015)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Indian Wells
Sport en Californie en 2015
Tennis en mars 2015
Tennis aux États-Unis en 2015
Sport aux États-Unis en mars 2015